Gebraden gehakt behoort tot de vleeswaren en is te koop is bij de slagerij of supermarkt. 

Gebraden gehakt komt aan zijn smaak doordat het gehaktbrood wordt gebraden met bepaalde kruiden. Nadat het is afgekoeld kan het in plakjes gesneden worden om als broodbeleg te dienen.

Vleeswaren